УФУ — Уральский федеральный университет (также УрФУ)
 УФУ — Управление физического уничтожения (расстрельные команды НКВД)
 УФУ — унифицированный функциональный узел